Александр Владимирович Платонычев (7 марта 1959, Лукоянов, Горьковская область) — советский и российский футболист, полузащитник, футбольный тренер.

Биография

Карьера игрока 
В первой половине карьеры играл в основном в соревнованиях коллективов физкультуры. До 27-летнего возраста в соревнованиях мастеров провёл только один сезон — в 1982 году в составе тюменского «Факела».

В 1986 году выступал за «Светотехнику», затем в течение трёх сезонов — за «Актюбинец». В 1990—1992 годах играл за арзамасский клуб «Знамя»/«Торпедо».

В 1993—1995 годах выступал в высшей лиге Казахстана за «Горняк» (Хромтау) и «Актюбинец». Всего сыграл 25 матчей и забил 2 гола. Автором первого гола в высшей лиге стал 5 сентября 1993 года в матче против «Востока».

В дальнейшем выступал в любительских коллективах, в основном в тех, где работал тренером.

Карьера тренера 
Начал тренерскую карьеру в 1992 году, войдя в штаб арзамасского «Торпедо», затем работал начальником команды в «Горняке» (Хромтау) и снова тренером в Арзамасе.

В 1997 году начал самостоятельную карьеру, возглавив нижегородский клуб «Торпедо-Виктория», под его руководством команда дебютировала на профессиональном уровне в третьей лиге и заняла четвёртое место в зональном турнире. В 1999 году возглавлял арзамасское «Торпедо» во второй лиге, но клуб по ходу сезона был расформирован. В 2002 году тренировал «Горняк» (Хромтау) во второй лиге Казахстана.

В 2003—2004 годах был главным тренером дубля ярославского «Шинника». В дальнейшем возглавлял любительские клубы — «Локомотив» (Лукоянов), «Титан» (Клин). Работал в тренерском штабе «Нижнего Новгорода» в период, когда команда выступала в профессиональных соревнованиях.

В ноябре 2013 года возглавил клуб «Волга-Олимпиец», который в то же межсезонье объединился с клубом «Шахтёр» (Пешелань), работал с командой до мая 2014 года. В дальнейшем тренировал детско-юношеские команды в Нижнем Новгороде, клубы чемпионата Нижегородской области «Медведь-ДЮСШ-Д» и «Медведь-ДЮСШ-Олимпиец-М» из Балахны.

Примечания 

Футболисты СССР
Футболисты России
Игроки ФК «Тюмень»
Игроки ФК «Мордовия»
Игроки ФК «Актобе»
Игроки ФК «Знамя» Арзамас
Игроки ФК «Арзамас»
Игроки ФК «Горняк» Хромтау
Футбольные тренеры России
Тренеры ФК «Торпедо-Виктория»
Тренеры ФК «Арзамас»
Тренеры Нижегородской области